ОАО «Витебский ликёро-водочный завод „Придвинье“» () — белорусская компания, производитель ликёро-водочной продукции и безалкогольных напитков. Завод расположен в Витебске.

История 
Завод начал работу в 1898 году как спиртзавод, специализировался на выпуске водки, в конце 1910-х годов приостановил работу, возобновив её в 1925 году. В 1939 году был переименован в ликёро-водочный завод в связи с освоением новых видов продукции. В 1941 году предприятие было эвакуировано в Актюбинск (современный Актобе), с 1945 года завод восстанавливался. В 1959 году началось производство виноградных вин (одно время винохранилище завода на 360 тыс. дал было одним из крупнейших в БССР); вскоре доля виноградных вин в объём объёме производимой продукции достигла 60%. В связи с началом антиалкогольной кампании 1985 года завод прекратил производство виноградных вин, началось перепрофилирование для производства безалкогольной продукции — минеральной и питьевой воды. 1 марта 2010 года РУП «Витебский ликёро-водочный завод» был переименован в РУП «Витебский ликёро-водочный завод „Придвинье“», а 3 января 2013 года — преобразован в открытое акционерное общество.

В начале XXI века к заводы были присоединены два небольших спиртзавода — Богушевский мощностью 460 тыс. дал спирта-сырца в год и Лынтупский мощностью 634 тыс. дал спирта-сырца в год (оба в Витебской области). В марте 2015 года Лынтупский филиал был ликвидирован после произошедший аварии.

Современное состояние 
В 2014 году выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 963,2 млрд. рублей (около 96 млн долларов), но из-за высоких налогов и долговой нагрузки завод оказался убыточным (-33 млрд. рублей чистого убытка, или около 3 млн долларов).

В 2014 году завод произвёл 1004 тыс. дал водки и ликёро-водочных изделий, 42 тыс. дал коньяка, 104 тыс. дал минеральной воды, 102 тыс. дал безалкогольных напитков, 656 тыс. дал спирта-ректификата. Удельный вес водки и ликёро-водочных изделий в объёме реализованной продукции — 87%. 12,3% объёма произведённой продукции было поставлено на экспорт, крупнейший рынок сбыта — Туркменистан.

На 1 января 2015 года завод располагал мощностями по производству 1505 тыс. дал водки, 253 тыс. дал ликёро-водочных изделий, 63,3 тыс. дал коньяка, 242 тыс. дал безалкогольных напитков и минеральной воды.

За январь-август 2018 года завод был одним из пяти крупнейших налогоплательщиков Витебска.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информационный меморандум на сайте Госкомимущества Республики Беларусь

Предприятия спиртовой промышленности Российской империи
Предприятия пищевой промышленности СССР
Предприятия пищевой промышленности Белоруссии
Предприятия Витебска
Производители алкогольных напитков